Фауна — сукупність всіх видів тварин, що проживають на певній території чи акваторії.
 Фауна (Фавна) — богиня лісів та полів, покровителька тварин.
 Фауна — персонаж роману «Солодкий четвер» американського письменника Джона Стейнбека
 Fauna — дебютний альбом данської співачки Oh Land